В статье приведены правила регулярной практической транскрипции, используемой для передачи английских собственных имён, а также других лексических единиц, непосредственно заимствуемых из английского языка (например, терминов), для которых не существует исторически сложившейся (традиционной) передачи на русский язык.

Фонетические системы английского и русского языков весьма далеки друг от друга. Многие английские звуки, как гласные, так и согласные, не имеют аналогов в русском, в результате чего разные английские фонемы могут передаваться одинаково (например, долгие и краткие гласные, или два различных согласных, обозначаемых на письме сочетанием th). Кроме того, в английском языке существует значительное расхождение между исторически сложившимся написанием и современным произношением слова, поэтому для уточнения транскрипции приходится прибегать к элементам транслитерации (например, удвоение согласных, сохранение г на конце слов, оканчивающихся на -ng, передача безударного гласного [ə], и т. п.). Всё это затрудняет выработку устойчивых норм транскрипции, а рекомендации разных источников в некоторых случаях расходятся. Вместе с тем специалистами выработан ряд правил транскрипции, систематизированных в различных источниках и изложенных ниже.

Таблица № 1. Правила передачи (сортировка по буквам) 
 Источники: Гиляревский, 1985, стр. 57—106; Ермолович, 2001, стр. 135—138; Рыбакин, 2000, стр. 13—20.

Примечания 
 Те случаи, когда элементы буквосочетаний произносятся по отдельности, в таблице не указаны: они и передаются по отдельности.

 Удвоение согласных по системе, действующей с середины 1970-х годов, передаётся во всех случаях; ранее же оно сохранялось только между гласными и в конце слова; многие имена и названия стали традиционными в старом написании.
 Существует множество традиционных исключений, особенно в передаче личных имен и названий крупнейших географических объектов.
 Русская буква «ё» при транскрипции с английского не используется, даже если исходное произношение на неё и кажется похожим.

Различия в передаче некоторых буквосочетаний между системами транскрипции

Таблица № 2. Правила передачи (сортировка по фонемам) 
 Источники: Гиляревский 1985, стр. 283—285 (основа), 60—96 (дополнения); Рыбакин 2000, стр. 13—20.

Примечания

Таблица № 3. Перевод американской системы транскрипции в международную 
 Источники: Ермолович 1999; American Heritage Dictionary of the English Language.

Проблемы передачи отдельных фонем и буквосочетаний

Передача фонемы /æ/ 
Английская фонема /æ/ — гласный переднего ряда широкой разновидности нижнего подъёма. В системе русских гласных эта фонема отсутствует, можно лишь сказать, что звук [æ] находится приблизительно между русским «а» и широким «э», отличаясь от них обоих. Ближайшим русским аналогом звука [æ] является оттенок русской фонемы /a/ в положении её между мягкими согласными, обозначаемый на письме буквой я, в таких словах, как пять, сядь, мять, взять и т. д. Этот оттенок более передний и узкий по сравнению с основным оттенком [a], и он качественно близок к английскому [æ], хотя, в отличие от последнего, имеет несколько дифтонгоидный характер.

На практике фонема [æ], входящая в состав английских имён собственных, передаётся русскими буквами а, е, э. (Буква я используется для передачи аналогичной фонемы с некоторых других языков, например, с финского, но не с английского.) Употребление этих букв далеко не всегда последовательно: в литературе можно встретить написание Джаггер и Джеггер, Франк, Фрэнк и Френк, и т. п.

Русская буква а обозначает гласный [a], который тоже является гласным переднего ряда нижнего подъёма, однако из-за существенных различий в артикуляции между английским [æ] и русским [a] они на слух не совпадают. Передача [æ] через русское а имеет давнюю традицию: ещё в 1707 году фамилию Stanley ['stænlı] транскрибировали как Станли. Преимуществом такой передачи является сохранение графического облика имени. Однако фонетически она недостаточно обоснованна (как сказано выше, имеющийся в русском языке аналог [æ] обозначается другой буквой — я), а практическая передача этого звука через а скорее напоминает транслитерацию. С другой стороны, некоторые англоговорящие реализуют /æ/ именно как русский [a].

Русская буква э обозначает звук [ɛ] — гласный тоже переднего ряда, но среднего подъёма, таким образом тоже отличающийся от оригинала. В пользу передачи [æ] как э приводится следующий довод: букву а рациональнее использовать для передачи двух других, задних английских гласных, [ɑː] и [ʌ]. Ввиду этого передача передней гласной [æ] тем же способом становится нерациональной. При использовании же буквы э для передачи [æ] буквы русского алфавита используются более равномерно.

Несвойственное русскому языку написание буквы э после согласных воспринимается при этом как условное указание на «необычное» произношение, а буква а такого указания не даёт. В положении же после шипящих ж, ш и ч возобладала та точка зрения, что, помимо нарушения законов русской графики, написание э здесь не имеет и фонетического смысла (шипящие всегда твёрдые, а ч всегда мягкое), и э после этих согласных поэтому рекомендуется заменять на е (хотя, например, в системах передачи с восточноазиатских языков буква э используется и в положении после этих букв). Доводом против такой замены э на е служит стремление к единообразию.

В случае усвоения транскрибированного слова русским языком э может превратиться в е после любых согласных: сленг, биг-бенд, хеппи-энд.

Вопрос о транскрипционной передаче английского [æ] в русском языке не может считаться окончательно решённым. Для географических названий сложилась практика передачи на картах по принципу [æ] = а; для остальных же разрядов собственных имён рекомендации расходятся.

Передача фонемы /ɜː/

Удвоение согласных

См. также 
 Валлийско-русская практическая транскрипция

Примечания

Литература 
  — базовый справочник.
 
 
 
 
 
 
 Кузнецова В. И. Фонетические основы передачи английских имен собственных на русском языке. — : Учпедгиз, 1960. — 120 с.

Ссылки 
 American Heritage Dictionary of the English Language
  (английская Википедия)
 Орфография английского языка

Практическая транскрипция с русским языком
Английский язык